tandem (fiets);
 tandem (libellen);
 tandem (paard en wagen), een manier van inspannen van paarden voor een wagen;
 Tandem (rapgroep), een Franstalige rapformatie;
 tandem twin, een staande tweecilinder motor;
 Tandem Aero, een Moldavische luchtvaartmaatschappij;
 Tandem Computers, een voormalig computerbedrijf
 Tandem (film)
 Tandem (Vanessa Paradis)
 Koninklijk Atheneum De Tandem te Eeklo
 Een duo
 Een koppel (doorverwijspagina)